Camporredondo bezeichnet:

 Distrikt Camporredondo, einen Distrikt in der Provinz Luya in der Region Amazonas, Peru
 Camporredondo (Peru), der Verwaltungssitz des Distrikts Camporredondo (Peru)
 Camporredondo (Valladolid), eine Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien
 Camporredondo de Alba, eine Gemeinde in der Provinz Palencia, Spanien